Pablo Moreno Rebollo, (Arganda del Rey, 1933), ciclista espanyol.
 Pablo Moreno Taboada, (Granada, 2002), futbolista espanyol.
 Pablo Moreno de Alborán, més conegut com a Pablo Alborán, (Màlaga, 1989), artista espanyol.